een voornaam; zie Constant (voornaam)
 Stan (dinosauriër), bijnaam van een Tyrannosaurus gevonden in 1987
 Stan (orkaan), een orkaan die in 2005 veel schade veroorzaakte in Centraal-Amerika
 Stan (single), een nummer van de Amerikaanse rapper Eminem
 Stan (2006), een Britse film uit 2006 over het leven van Stan Laurel
 Stan Marsh, een personage uit de animatieserie South Park
 Stan (bestuur), een bestuursvorm (onderdeel van een oejezd) in Rusland van de 15e tot begin 20e eeuw
 Stan (Slovenië), een dorpje in de Sloveense gemeente Mirna
 Stan (streamingdienst), een Australische streamingdienst
 STAN, een professioneel theatergezelschap in Vlaanderen
 -stan, een achtervoegsel dat in de naam van veel Centraal-Aziatische landen voorkomt